Pitkäjärvenoja is de naam van twee Zweedse beken:
Pitkäjärvenoja (noord); zijrivier van de Torne
Pitkäjärvenoja (oost); zijrivier van de Hiirioja, op zich een zijrivier van de Torne

Ook:
Pitkäjärven; twee meren met dezelfde naam die als bron dienen voor bovenstaande rivieren.